Le nom méprise peut désigner :
 , une page d'homonymie ;
 Méprise multiple, un film de Kevin Smith réalisé en 1997 ;
 Méprise, un court métrage réalisé par Jean Perdrix en 1954 ;
 Méprise (Doubletake), un film de télévision réalisé par Jud Taylor (1985) ;
 Méprise, un court métrage réalisé par Éric Le Roux en 2003.